Rádio América é uma estação de rádio brasileira com sede em Belo Horizonte, MG. Opera na frequência AM 750 kHz, concessionada em Contagem. A emissora, operando com 50Kw de potência, é um dos mais importantes veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte. Criada em 1955, a Rádio América, é um dos veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte que integram a Rede Catedral de Comunicação Católica. A emissora é uma das plataformas de radiodifusão mais tradicionais do Estado, atingindo a liderança de audiência pela frequência AM. Proclamada, em 2015, a emissora da Padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade, a programação da América é pautada pelos pilares da educação, cultura, evangelização e prestação de serviços. Sua principal missão é trabalhar uma comunicação que contribua para a construção de uma sociedade mais justa, humana e fraterna. 

Além da frequência AM 750, a programação está disponível pelo site americabh.com e pelo aplicativo para smartphones (em plataformas Android e IOS) “Rede Catedral”.

O ouvinte também acompanha parte da programação pela frequência AM 830, da Rádio Cultura. Esta emissora, que faz parte da Rede Catedral, transmite a grade da América entre os horários de 5h às 22h.Proporciona ao seu público 24 horas diárias de música, jornalismo, entrevista, utilidade pública, lazer, momentos religiosos e de entretenimento com qualidade e eficiência. Integra a Rede Católica de Rádio (RCR) com outras 185 emissoras, cobrindo 23 estados geograficamente e 18 capitais brasileiras. Isto significa estar presente em cerca de 1000 cidades através de tecnologia digital via satélite. Atinge uma cobertura em toda Minas Gerais na faixa de 300 Km.

Ligações externas
Página oficial

America
Fundações em Minas Gerais em 1955